Александр Овчаров:
 Овчаров, Александр Евгеньевич (род. 1961) — украинский дипломат.
 Овчаров, Александр Михайлович (1916—1993) — генерал-майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.